Carl Eduard Schünemann ist der Name folgender Personen:

* Carl Eduard Schünemann (Verleger, 1855) (1855–1921), deutscher Kaufmann und Verleger
 Carl Eduard Schünemann (Sohn) (1894–1980), deutscher Buch- und Zeitungsverleger
 Carl Eduard Schünemann (Enkel) (1924–2019), deutscher Buch- und Zeitungsverleger